Шартрёз-Гье () — кантон во Франции, департамент Изер, регион Овернь — Рона — Альпы. INSEE код кантона — 3803.

Географическое положение 
Шартрёз-Гье находится на востоке департамента Изер. Площадь кантона составляет 384,08 км², таким образом он является 6-м кантоном по площади в департаменте. Граничит с кантонами департамента Изер: Ле-Гран-Лан (3808), Муаян Грезиводан (3818), Вуарон (3829), Мелан (3816), Ла-Тур-дю-Пен (3824), Морестель (3817), Гренобль-2 (3810) и департаментом Савойя.

История 
По закону от 17 мая 2013 и декрету от 14 февраля 2014 года количество кантонов в департаменте Изер уменьшилось с 58 до 29. Новое территориальное деление департаментов на кантоны вступило в силу во время выборов 2015 года. Кантон Шартрёз-Гье был создан в ходе этой реформы. В состав кантона вошли коммуны из дореформенных кантонов Ле-Пон-де-Бовуазен (11 коммун), Сен-Жеор-ан-Вальден (7 коммун) и Сен-Лоран-дю-Пон (7 коммун).

Коммуны кантона 
В кантон входят 25 коммун, из них главной коммуной является Сен-Лоран-дю-Пон. 18 коммун кантона находятся в округе Ла-Тур-дю-Пен, 7 коммун — в Гренобле.

Примечания 

Кантоны департамента Изер